Kaufman, též Kaufmann, Kauffmann a Kauffman, z německého Kaufmann, kupec, obchodník, může znamenat:

Příjmení osob
 Andrew Kauffman (1920–2002) – americký horolezec
 Andy Kaufman (Andrew Geoffrey Kaufman; 1949–1984) – americký komik a herec
 Angelica Kauffmanová (1741–1807) – švýcarská malířka období neoklasicismu
 Bel Kaufmanová (1911–2014) – americká spisovatelka
 Chajim Kaufman (* 1934) – izraelský politik, poslanec Knesetu za stranu Likud
 Charlie Kaufman (Charles Stuart Kaufman; * 1958) – americký filmový scenárista a režisér
Emilian Kaufmann (1852–1912) – český otorhinolaryngolog a hudebník
 Denis Arkaděvič Kaufman (Dziga Vertov; 1896–1954) – ruský režisér dokumentárních filmů a filmových týdeníků
 Ferdinand Kaufmann (1821–1901) – moravskoněmecký advokát a politik, poslanec zemského sněmu
 Franz Kaufmann (1876–1939) – československý politik německé národnosti a poslanec NS
 George S. Kaufman (1899-1961) - americký dramatik, divadelní režisér a producent
 Heda Kaufmannová (1905–1981) – česká spisovatelka, překladatelka a odbojářka
 Jiří Kaufman (* 1979) – český fotbalista
 Jonas Kaufmann (* 1969) – německý operní pěvec
 Josef Kaufman (* 1984) – český fotbalista
 Josef Kaufman (muzejník) (1891–1978) – klempíř a muzejník
 Karl Kaufmann (1843–1905) – rakouský malíř krajin a městských architektur
 Marta Kauffman (* 1956) – americká televizní producentka
 Michail Kaufman (1897–1979) – ruský filmař a fotograf
 Mirek Kaufman (* 1963) – český malíř
 Philip Kaufman (* 1936) – americký filmový režisér a scenárista
 Richard Kaufmann (1887–1958) – izraelský architekt a urbanista
 Viktor Kaufmann (1900–1945) – pražský lékař a odbojář, popravený nacisty
 Walter Kaufmann – více osob, rozcestník

další významy
 (6806) Kaufmann – planetka
 Kaufman County – v Texasu
 Kaufmannovo Ukřižování – gotická desková malba neznámého autora z let 1340–1360
 Kaufmannův buk – zaniklý památný strom v Lužických horách

Německá příjmení
Židovská příjmení